Museu Nacional d'Història Natural (França), fundat el 1635 sota el nom de Jardí Reial de les Plantes Medicinals;
 Museu Nacional d'Història Natural de Xile, fundat el 1830;
 Museu Nacional d'Història Natural (Luxemburg), fundat el 1850;
 Museu Nacional d'Història Natural (Estats Units), fundat el 1910;
 Museu Nacional d'Història Natural d'Angola, fundat el 1938.